Frontline — индийский левый журнал на английском языке. Основан в 1984 году и издаётся . Выходит два раза в месяц. Главный редактор — Нарасимхан Рам. Рассказывает в основном о политике и политической экономии, уделяя особое внимание проблемам развития индийских штатов и рабочего класса. Также освещает такие темы, как искусство, литература, кино и наука.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт журнала

Журналы Индии
The Hindu Group
Журналы на английском языке